Canaranges (título) — título militar sassânida
 Canaranges (conspirador) — conspirador bizantino do 
 Canaranges (Itália) — general bizantino do 
 Canaranges (oficial persa) — general sassânida do 
 Adergudunbades — general sassânida também chamado Canaranges